Temptation — студійний альбом Романа Мірошниченка.
 Temptation — дез колектив з Рівного.
 Temptation — пісня Араша 2005 року.
 Temptation — пісня гурту New Order 1982 року.